Софья Толста́я: